Strandfontein bezeichnet folgende Ortschaften:

 Strandfontein (Südafrika), ein Ort an der Atlantikküste in Südafrika
 Strandfontein (Kapstadt), ein Stadtgebiet (Ward 43) der Metropolgemeinde Kapstadt